Кибовен — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Кибовен, Джон (род. 1969) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кибовен, Эдвин — кенийский бегун на длинные дистанции.